O3 kan henvise til flere artikler.

O3 – Ring 3 (Helsingør) – ringvej der går igennem det vestlige Helsingør.
O3 – Ring 3 (København) – ringvej der går igennem Københavns vestlige forstæder.
O3 – Ring 3 (Odense) – ringvej der går uden om Odense.
O3 – Ring 3 (Aarhus) – en kommende ringvej, der kommer til at gå udenom Aarhus.